Павловичи — название населённых пунктов и фамилия.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Павловичи — деревня в Берёзовском районе.
 Павловичи — платформа в деревне Павловичи Берёзовского района.

Витебская область 
 Павловичи — деревня в Сенненском районе.

Гродненская область 
 Павловичи — деревня в Зельвенском районе.
 Павловичи — деревня в Ивьевском районе.
 Павловичи — деревня в Слонимском районе.

Могилёвская область 
 Павловичи — деревня в Кировском районе.
 Павловичи — деревня в Климовичском районе.
 Павловичи — деревня в Кричевском районе.
 Павловичи — деревня в Круглянском районе.

Россия 
 Павловичи — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Павловичи — село в Суземском районе Брянской области.
 Павловичи — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Павловичи — деревня в Талдомском районе Московской области.

Украина 
 Павловичи — село в Локачинском районе Волынской области.
 Павловичи — село в Овручском районе Житомирской области.
 Павловичи — прежнее название упразднённого села Новый Мир в Полесском районе Киевской области.

Ж/д станции 
 Павловичи — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги в Киевской области (Украина).
 Павловичи — остановочный пункт Белорусской железной дороги в Брестской области (Белоруссия).

Фамилия 
 Павловичи (род) — феодальный род в средневековой Боснии и Герцеговине.